Magomed Ibragimov ist der Name folgender Personen:

* Magomed Ibragimov (Ringer, 1983) (* 1983), usbekischer Ringer
 Magomed Ibragimov (Ringer, 1985) (* 1985), usbekischer Ringer

Siehe auch: Mogamed Ibragimov